Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2016 arrangerades av Uefa för att utse de 23 nationer som, utöver värdnationen Frankrike, skulle spela i fotbolls-EM 2016. Kvalspelet spelades från och med 7 september 2014 till och med 17 november 2015 och totalt deltar 53 nationer i kvalet. För första gången deltog Gibraltar i kvalspelet. Kvalspelet bestod av nio grupper om sex eller fem lag, där de två främsta tillsammans med den bästa trean direktkvalificerade sig för mästerskapet. De resterande åtta treorna delades upp i fyra playoff-möten, där de fyra vinnarna gick vidare till huvudturneringen.

Kvalificerade länder 

Frankrike är direktkvalificerade till slutspelet i egenskap av arrangörsland.

  (värdland)

Seedningsgrupper 
Seedningsgrupperna bestämdes efter Uefas koefficienttabell och visas här nedan i ordning efter placering. De nio högst placerade lagen hamnade i seedningsgrupp 1, de näst högsta i seedningsgrupp 2 och så vidare.

Koefficienten inför EM 2016 har skapats genom att räkna samman lagens resultat från VM 2010 (kval och slutspel), EM 2012 (kval och slutspel) och VM 2014 (kval).

Frankrikes koefficientstatus har nr 11, men eftersom laget är direktkvalificerat hamnar alla lag från och med nr 12 en placering längre ner, vilket innebär att det fortfarande var 53 lag som deltog i kvalet men att koefficienttalet låg på ett snäpp under.

Gruppspel

Grupp A

Inbördes möten

Grupp B

Grupp C

Inbördes möten

Grupp D

Grupp E

Inbördes möten

Grupp F

Inbördes möten

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Rankning av grupptreor

Alla resultat av lagen som kom på tredjeplats i sina respektive grupper rangordnades, där det främsta laget kvalificerade sig automatiskt till EM-slutspelet. De övriga åtta lagen gick vidare automatiskt till playoffspelet för att spela om de kvarvarande fyra platserna till huvudturneringen. I och med att alla grupper inte innehöll samma antal lag, så var resultatet för alla lag som deltagit i grupper med sex lag i tvunget att justeras. Detta gjordes som så att de båda mötena mot det sämst placerade lagen i dessa grupper räknades bort för grupptreorna.

Playoffspel

Seedning
De åtta playofflagen seedades i enlighet med Uefas koefficient för landslag som byggde på landslagens prestation i detta EM-kval, VM 2014 (både huvudturnering och kval) samt EM 2012 (både huvudturnering och kval). Detta viktades så att 40% av poängen kom från detta kval, 40% från förra VM-turneringen och 20% från EM-turneringen 2012.
Lottningen gjordes 18 oktober 2015 där de seedade lagen (lottningsgrupp 1) lottades mot något av de oseedade lagen (lottningsgrupp 2).

Matcher

Bästa målgörare i kvalspelet 
Källa: Uefa

Referenser